Zemunik Donji, naselje i administrativno središte istoimene općine u Hrvatskoj
 Zemunik Gornji, naselje u sastavu općine Zemunik Donji

Isti naziv često se povezuje i s:
Zračna luka Zadar
93. zrakoplovna baza Zadar